|-
| 142401 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142402 - ||  || 27 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142403 - ||  || 28 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142404 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142405 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142406 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142407 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142408 Trebur ||  || 30 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 142409 - ||  || 28 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142410 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142411 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142412 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142413 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142414 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142415 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142416 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142417 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142418 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142419 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142420 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142421 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142422 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142423 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142424 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142425 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142426 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142427 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142428 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142429 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142430 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142431 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142432 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142433 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142434 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142435 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142436 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142437 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142438 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142439 - ||  || 21 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142440 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142441 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142442 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142443 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142444 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142445 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142446 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142447 - ||  || 16 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142448 - ||  || 16 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142449 - || 2002 TB || 1 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 142450 - || 2002 TV || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142451 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142452 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142453 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142454 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142455 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142456 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142457 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142458 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142459 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142460 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142461 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142462 - ||  || 1 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142463 - ||  || 1 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142464 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142465 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142466 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142467 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142468 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142469 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142470 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142471 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142472 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142473 - ||  || 1 octombrie 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 142474 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142475 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142476 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142477 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142478 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142479 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142480 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142481 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142482 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142483 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142484 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142485 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142486 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142487 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142488 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142489 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142490 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142491 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142492 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142493 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142494 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142495 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142496 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142497 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142498 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142499 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142500 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-